Фінал Кубка Англії з футболу 2020 — фінальний матч розіграшу кубка Англії сезону 2019—2020 був відкладений через епідемію короновірусної хвороби у Великій Британії і відбувся 1 серпня 2020 року. У поєдинку зустрілися лондонські «Арсенал» і «Челсі». Вольову перемогу з рахунком 2:1 здобув «Арсенал» завдяки дублю свого нападника П'єра-Емеріка Обамеянга, якого було визнано гравцем матчу.

Шлях до фіналу 

«Арсенал»

«Челсі»

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Кубок на сайті thefa.com  
 Матч на soccerway  

2020 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Серпень 2020
2020 в англійському спорті